Shanhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shanhe (socken i Kina, Zhejiang), 
 Shanhe (socken i Kina, Shanxi), 
 Shanhe (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar